American Enterprise Institute
Archive of European Integration
Aircraft Engineers International